

India 
 Shahabad – città dell'India situata nel distretto di Gulbarga, nello stato federato del Karnataka
 Shahabad – suddivisione dell'India situata nel distretto di Hardoi, nello stato federato dell'Uttar Pradesh
 Shahabad – suddivisione dell'India situata nel distretto di Rampur, nello stato federato dell'Uttar Pradesh

Iran 
 Shahabad – villaggio nella provincia di Esfahan
 Shahabad – villaggio nella provincia di Kerman
 Shahabad – villaggio nel Lorestan
 Shahabad – villaggio nel Razavi Khorasan